Феланич () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Миджорн. Занимает площадь 45,63 км². Население — 18 225 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Достопримечательности 

 Крепость Сантуери

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Imágenes de Felanitx (en Google)
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Plano de Felanitx
 Plano de PortoColom
 Guía de Felanitx
 Guía de Portocolom

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка